Настя Маркова  (Анастасія Сергіївна Маркова *25 листопада 1983, Донецьк) — українська естрадна і джазова співачка.

Дитинство 
Настя народилася 25 листопада в Донецьку в родині Вікторії та Сергія Маркових.
Батько Марков Сергій Іванович був музикантом, солістом вокально - інструментального ансамблю.
Коли Насті було 15 років Костянтин Меладзе, прослухавши юну вокалістку, виніс свій вердикт «Ви будете співати, але головне не займайтеся з викладачем, щоб він вас не зіпсував».
У 16 років Настя увійшла до списку всього 18 обдарованих дітей міста Донецька.

Кар'єра 

Після закінчення училища імені Глієра з червоним дипломом, Настя почала сольну кар'єру. Так в 2007 році стартував сингл «Подари мне солнце». Радіостанції активно крутили композицію в ефірі, а відеокліп був на багатьох провідних музичних телеканалах України, завойовуючи місця в хіт-парадах, серед яких «М2о» каналу «М1».

У 2008 році Настя випустила сингл «Таврийские Игры», з яким виступила на фестивалі «Таврійські Ігри». На пісню був знятий кліп, який можна побачити в ефірі музичних каналів.
Також у 2008 вийшов сингл «Искра».

У 2009 Настя випустила ще 2 хіта «Плачу» та «Химия», крім цього Настя разом з групою «Табула Раса» виступила на Різдвяних зустрічах Алли Пугачової.
У цьому ж році Національна комісія з питань захисту суспільної моралі заборонила ротацію пісні Насті Маркової «Убаюкаю» на радіостанціях країни, через що зірвалися зйомки кліпу.

2010 рік. Настя Маркова вирішує переїхати до Москви. Там починається активна концертна діяльність з різними джазовими колективами. Це послужило гарним трампліном для гастрольної діяльності по країнах Європи і Азії.

2011 рік. Запис відразу декількох пісень і зйомки кліпа на пісню Sunshine.

2012 рік. Робота над випуском кліпа на пісню Dream about us та російської версії цієї пісні під назвою Сны о себе. Участь в телепроєкті "Голос країни 2"

Нагороди 
2003 рік - Всеукраїнський джазовий фестиваль (гран-прі)

2004 рік і 2009 рік - Лауреат фестивалю "До-Дж»

Сингли 
1. Подари мне сонце

2. Таврийские Игры

3. Искра

4. Плачу

5. Химия

(Майже на всі пісні в репертуарі співачки існує джазова версія.)

Посилання 
 Офіційний Сайт
 Канал  на Youtube
 Сторінка  на Twitter
 Сторінка  на Facebook

Українські співачки
Уродженці Донецька